Верхове́нство пра́ва (госпо́дство пра́ва, верхове́нство зако́на, госпо́дство зако́на, ) — правовая доктрина, согласно которой никто не может быть выше закона, все равны перед законом, никто не может быть наказан иначе как в установленном законом порядке и только за его нарушение. Верховенство закона подразумевает, что все подзаконные акты и акты правоприменения подчиняются и не противоречат закону. Согласно естественно-правовой теории верховенство права требует, чтобы все нормативные правовые акты (в том числе, конституция и законодательство) и вся деятельность государственной власти были подчинены защите достоинства, свободы и прав человека. Государство, в котором реализовано верховенство права, называют правовым.

Концепция верховенства права известна ещё с давних времён, когда древнегреческий философ Аристотель писал: «Править должен закон».

Основные положения 
В современной философии права, верховенство права противостоит идее, что отдельные должностные лица или органы власти могут быть выше закона либо обладать чрезмерно широкими полномочиями и таким образом осуществлять произвол. Доктрина верховенства права требует, чтобы нормы были опубликованными, стабильными и предсказуемыми в своём применении. Она требует доступности системы правосудия и её независимости от исполнительной и законодательной ветвей власти с тем, чтобы судьи выносили решения только на основании фактов и законов. В современных вариантах доктрины также утверждается, что члены общества должны иметь возможность участвовать в создании и изменении законов, которые регулируют их поведение.

Можно выделить две основные концепции верховенства закона: формальную и содержательную («тонкую» и «толстую» в английской традиции, связанные с теориями правового позитивизма и естественного права, соответственно). Формальная трактовка верховенства закона не делает суждения о справедливости самих норм, а определяет процедурные атрибуты, которые должна иметь правовая система. Данный подход стремится изолировать эффективность и предсказуемость работы системы от этических вопросов об её ответственности за результат. Содержательные трактовки верховенства права выдвигают требования к содержанию законов и явным образом включают фундаментальные права человека, которые, как утверждают эти концепции, вытекают из высших неписаных принципов законности, морали и справедливости. Такие интерпретации значительно усилили своё влияние после Нюрнбергского процесса, который признал руководство нацистской Германии преступниками вопреки их формальному соблюдению законов, а также после правозащитной деятельности Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга. Чтобы не путать формальную трактовку с содержательной, Парламентская ассамблея Совета Европы рекомендует для первой использовать термин «верховенство закона», а для последней «верховенство права».

Согласно определению, данному в 2004 году в докладе Генерального секретаря ООН «Господство права и правосудие переходного периода в конфликтных и постконфликтных обществах», «Господство права — это понятие, составляющее саму суть миссии ООН. Речь идет о таком принципе управления, в соответствии с которым все лица, учреждения и структуры, государственные и частные, в том числе само государство, функционируют под действием законов, которые были публично приняты, в равной степени исполняются и независимо реализуются судебными органами и которые совместимы с международными нормами и стандартами в области прав человека».

Украинский ученый-юрист А. Н. Костенко, исходя из теории социального натурализма, предложил интерпретировать принцип верховенства права как «принцип верховенства законов естественного права».

История 
Термин используется с начала XVII века (петиция Якову I со стороны Палаты общин в 1610 году; несколько раньше эта идея прозвучала в решении Суда общих тяжб под председательством Эдварда Кока, хотя сам король считал подобный взгляд на свою власть «изменой»). Следует отметить, что сама концепция значительно старше и далеко не всегда связана с представлениями о демократии в современном смысле. Например, Аристотель настаивал, что «править должен закон». Схожих взглядов придерживался Цицерон, который говорил: «Все мы — рабы законов». Закон абсолютизировали древнекитайские «легисты» — приверженцы школы фацзя, в период нахождения у власти устанавливавшие в государстве, как правило, очень суровые наказания за многочисленные проступки. Однако, с точки зрения легистов, закон должен был быть не средством народа обуздывать властителей, а скорее средством для властителей управлять народом. Напротив, в XIII веке Фома Аквинский утверждал, что именно верховенство закона представляет собой установленный Богом «естественный порядок».

Идея, что свобода действий обладающих властью лиц должна иметь правовые ограничения, характерна прежде всего для англосаксонской правовой традиции (в XVIII в. — Джон Локк, Сэмюэл Джонсон, Томас Пейн, Джон Адамс). Во многом, несмотря на некоторые различия в акцентах, верховенство права близко к развивавшемуся в романо-германской правовой философии понятию «правовое государство» (, ). Использование той или иной терминологии связано главным образом с различиями в правовых обычаях и их истории.

Самый древний источник, в котором утверждается идея подчинения власти закону, — Тора (часть Святого Писания) Моисея, согласно традиционной точке зрения жившего в XIII в. до н. э.:Когда он (царь) сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии; чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своём он и сыновья его посреди Израиля.

В Средние века эта идея получает силу государственного закона и в нееврейском мире, когда высшим источником истины в нём также становится Святое Писание. Согласно этому источнику, «закон (Бога) — истина». Этот закон был общей основой всех политических и правовых доктрин Средневековья. Но ещё ранее, во время христианизации Римской империи, в 390 г. христианский император Феодосий I уже был вынужден подчиниться закону и принести публичное покаяние.

В 1215 г. английский король, признавая над собой главенство Христа, подписал Великую хартию вольностей, устанавливавшую принцип подчинения власти праву. В том же веке придворный судья Генри де Брактон (ум. в 1268 г.) впервые систематизировал основные нормы английского права. Его работа De legibus et consuetudinibus Anglia («О законах и обычаях Англии») сыграла важнейшую роль в становлении средневековой Англии. Он утверждал, что «король должен быть не под человеком, а под богом и законом, потому что закон делает короля королём».

И в дальнейшем законодательные акты средневековой Европы регулировали власть монархов, опираясь на главенство Христа и верховенство Святого Писания. Так в 1221—1225 гг. судья Эйке фон Репков составил Саксонское зерцало — старейший правовой сборник Германии, который послужил основой для Швабского зерцала и для права города Магдебурга (см. Магдебургское городское право), откуда распространился в Голландии, Лифляндии и Польше.

В 1525 г. крестьянами Швабии был принят манифест Реформации Двенадцать статей.

В 1571 г. Парламентским Актом в Англии были утверждены 39 статей (см. ст. 37).

Билль о правах 1689 г. ещё более ограничил власть английских монархов и декларировал права и свободы подданных.
 
Так, опираясь на имя Христа и высоту его закона, идея верховенства права получила силу государственного закона в средневековой Европе, а абсолютная монархия, унаследованная от Римского права, превратилась в монархию, ограниченную законами.

В дальнейшем нормативно-правовые акты демократических государств перестали признавать главенство Христа и верховенство Святого Писания. Однако эти государства не перестали строить свои законодательства на принципе верховенства права, но продолжили развитие этого принципа в своём законотворчестве, положив его основой современного мироустройства.

Измерение уровня верховенства права 
Проект World Justice Project публикует ежегодный индекс по странам мира, который включает 8 показателей: ограничение власти государства, отсутствие коррупции, порядок и безопасность, фундаментальные права, открытость правительства, правоприменение, гражданское правосудие и уголовное правосудие. В 2012 году страны Скандинавии, Финляндия, Нидерланды и Новая Зеландия заняли верхние позиции в рейтинге почти по всем показателям (по сумме баллов Швеция набрала 7,12 из 8 возможных). Позиция России зависит от показателя и варьируется между 65-м и 92-м местом в общем списке из 97 стран, между 15-м и последним местом среди 21 страны Восточной Европы и Центральной Азии, и между 21-м и 29-м местом из 30 стран в своей группе по доходам.

Экономическая роль 
Верховенство закона является необходимым условием устойчивого экономического роста. По мнению американского экономиста, нобелевского лауреата Джозефа Стиглица, от верховенства закона, инфраструктуры и технологий, которые создавались веками, выигрывает каждая американская компания. Стиглиц пишет (обращаясь к гражданам США): «Попробуйте спросить себя: чего я добился бы, если бы мои родители жили в глухой деревне в Папуа — Новой Гвинее или Конго?»

См. также 
 Законность
 Правовое государство

Примечания

Источники

Литература 
 Вишневский Г. А. Верховенство права и проблемы его обеспечения в процессе судебного правоприменения // Право и политика. 2012. № 2 (146). С. 294—299.
 Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской конституции. 2-е изд. СПб.: Тип. тов-ва И. Д. Сытина, 1907.
 Дворкин Р. О правах всерьез. — М.: РОССПЕН, 2005. — ISBN 5-8243-0569-2
 Морозова Л. А. Теория государства и права. 4-е изд. М.: Эксмо, 2010. 31.2. Признаки правового государства 
 Нестерович В. Ф. Верховенство права та забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України  / В. Ф. Нестерович. Наукові записки НаУКМА. 2017. Т. 200. Юридичні науки. С. 85-92.
 Общая теория права и государства / Под ред. Лазарева В. В. 3-е изд. М.: Юристъ, 2001. 7.3. Воздействие права на государство. Принцип связанности государства правом (верховенство права) 
 Ролз Дж. Теория справедливости. М.: ЛКИ, 2010. ISBN 5-382-01051-X
 Фуллер Л. Мораль права. — М.: Ирисэн, 2007. 
 Хайек Ф. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. — М.: ИРИСЭН, 2006. ISBN 5-91066-010-1
 Харт Г. Л. А. Понятие права.  СПб.: Изд-во СПБГУ, 2007. ISBN 978-5-288-04211-9
 Allan T. R. S. Rule of law (Rechtsstaat) // Routledge Encyclopedia of Philosophy. London: Routledge, 1998. См. также 
 Rule of law  // West’s Encyclopedia of American Law. Eagan, Minnesota: West, 1997.

Ссылки 
 Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства: вопросы и ответы. М.: Новый Юрист, 1999. Гл. 52. Верховенство права и закона.
 Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике / под ред. Новиковой Е. В. — М.: Статут, 2009. — 608 с. — ISBN 978-5-8354-0616-6
 Организация Объединённых Наций и верховенство права 
 WJP Rule of Law Index | The World Justice Project 

Философия права
Понятия политической философии